

Юлдибаєво — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Юлдибаєво — село, Зілаїрський район, Башкортостан

Див. також 
 Малоюлдибаєво
 Юлдибаєвська сільська рада